Gradigne di Sesana (in sloveno Gradnje) è un centro abitato della Slovenia, frazione del comune di Sesana.

Note 

Insediamenti di Sesana